Olszyny peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Olszyny, un village 

dans la voïvodie de Łódź
 Olszyny, un village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Olszyny, un village 

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Olszyny, un village dans le powiat de Chrzanów
 Olszyny, un village dans la gmina de Rzepiennik Strzyżewski
 Olszyny, un village dans la gmina de Wojnicz

 dans la voïvodie de Podlachie
 Olszyny, un village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Olszyny, un village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Olszyny, un village